Чанги может означать:

 Чанги — настольная игра шахматного типа, распространённая в Корее.
 Чанги (аэропорт) — международный аэропорт в Сингапуре, является главным авиационным хабом в Азии.
 Чанги (район) — городской район в Восточном регионе Сингапура.
 Чанги (тюрьма) — японский лагерь для военнопленных в годы второй мировой войны.